

Географічні назви

Епплтон — місто, штат Мен
 Епплтон — місто у штаті Вісконсин.
 Епплтон — місто у штаті Міннесота.

Особистості 
 Едвард Віктор Епплтон — англійський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1947 року.

Інше 
 шар Епплтон-Барнетт (ще відомий як Шар F іоносфери) — зовнішній шар іоносфери.